Coulanges ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Coulanges (Allier) im Département Allier
Coulanges (Loir-et-Cher), ehemalige Gemeinde im Département Loir-et-Cher

mit Namenszusatz:
Coulanges-la-Vineuse im Département Yonne
Coulanges-lès-Nevers im Département Nièvre
Coulanges-sur-Yonne im Département Yonne

Siehe auch:
Coulonges